Miejsca w Czechach:
 Hrabová (Ostrawa) – obwód miejski Ostrawy
 Hrabová (powiat Šumperk) – gmina w powiecie Šumperk